Студентски културни центар (СКЦ) се може односити на:

 Студентски културни центар Београд
 Студентски културни центар Крагујевац
 Студентски културни центар Ниш
 Студентски културни центар Нови Сад
 Студентски културни центар у Србији

Види још  
 Списак центара за културу у Србији